19-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 8 декабря 1957 года. Победителем турнира стало московское «Динамо».

Класс «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Василий Бузунов (ЦСК МО) — 16 голов в 20 матчах.

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1957 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 64 клуба в четырёх зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны);
 на втором этапе победители трёх зон в Ташкенте в финальных соревнованиях разыграли одну путёвку в класс «А».
 команда занявшая первое место в IV (дальневосточной) зоне, в финальных соревнованиях участия не принимала. В этой зоне разыгрывался специальный Приз Совета Министров РСФСР.

Финал. Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона